Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Queenfish''' :

 L', un sous-marin de classe Balao lancé en 1943 ;
 L', un sous-marin de classe Sturgeon lancé en 1966.

Queenfish